В парному розряді жіночого тенісного турніру Eckerd Tennis Open 1980, що проходив у рамках Туру WTA 1980, Розмарі Казалс і Кенді Рейнолдс виграли титул, у фіналі перемігши пару Енн Сміт і Пола Сміт 7-6, 7-5.

Сіяні пари 

 Енн Сміт /  Пола Сміт (фінал)
 Розмарі Казалс /  Кенді Рейнолдс (чемпіонки)

 Даян Десфор /  Барбара Геллквіст (чвертьфінал)
 Андреа Джегер /  Регіна Маршикова (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Eckerd Open
Тур WTA 1980